Појам јава има више значења:
 Јава је стање будности
 Јава може бити и програмски језик
 Јава најнасељеније острво у Индонезији